Евге́ний Анато́льевич Гри́шин () — руководитель секретариата Государственного Советника Республики Татарстан, член совета директоров компании «Татэнерго»; депутат Госдумы VI, VII созывов.

Биография 
Евгений Анатольевич Гришин родился 15 марта 1961 года в Казани. Отслужил в армии.
 1987 год — Окончил Казанский финансово-экономический институт.
 1987—1991 гг. — работал в Татарском обкоме ВЛКСМ: инструктором, заведующим сектором, начальником контрольно-ревизионной службы, заместителем управляющего делами по экономическим вопросам.
 1991 год — начальник подотдела Госкомитета РТ по экономике и прогнозированию.
 1991—1996 гг. — начальник отдела валютного регулирования и ценных бумаг министерства финансов РТ.
 С 1996 года работал советником Премьер-министра Республики Татарстан, начальником отдела экономики и финансов аппарата Кабинета Министров РТ.
 С августа 2007 г. — Государственный советник при Президенте Республики Татарстан по экономическим вопросам.
 2010 год — Мастер делового администрирования (MBA) КГФЭИ.
 С марта 2010 г. — Помощник Президента Республики Татарстан по экономическим вопросам.
 С апреля 2010 года — заместитель руководителя секретариата Государственного Советника Республики Татарстан.
 С 21 декабря 2011 года по 5 октября 2016 года — депутат Госдумы 6 созыва.
 С января 2013 г. — руководитель секретариата Государственного Советника Республики Татарстан.
 13-го января 2021 года получил мандат депутата ГД РФ 7-го созыва из-за досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва Ирека Зиннурова.

Также, Евгений Анатольевич — член совета директоров компании «Татэнерго».

Личная жизнь 
Женат, имеет двадцати однолетнюю дочь.

Награды 
Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Примечания

Ссылки 
 Гришин, Евгений Анатольевич
 Гришин, Евгений Анатольевич

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Функционеры ВЛКСМ
Политики Татарстана
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва